

События 
 Январь — в Санкт-Петербурге построен Ледяной дом.
 6 февраля — умирает папа римский Климент XII (р. 1652). Его преемником 17 августа избран Бенедикт XIV (1675—1758).
 31 мая — в Потсдаме умирает король Пруссии Фридрих Вильгельм I (р. 1688), ему наследует Фридрих II Великий (1712—1786).
 17 октября — основание Петропавловска-Камчатского.
 20 октября — в Вене скончался император Священной Римской Империи Карл VI. Престол перешёл к его старшей дочери Марии Терезии (1717—1780), однако её права не были признаны Францией и Пруссией, что стало причиной войны за австрийское наследство.
 28 октября (17 октября по старому стилю) — в Петербурге умирает 47-летняя российская императрица Анна Иоанновна, дочь Иоанна V, брата Петра Великого. Ей наследует её малолетний (двух месяцев от роду) племянник Иоанн Антонович, регентами по завещанию становятся его мать Анна Леопольдовна и Э. Бирон, фаворит Анны Иоанновны. Через несколько недель (20 (9) ноября) Бирон арестован Минихом, что ознаменовало конец «бироновщины».
 16 декабря — прусские войска по приказу нового короля Пруссии Фридриха II вторгаются в Силезию и занимают её, начав военные действия в войне за австрийское наследство.
 1740—1748 — Война за австрийское наследство. Франция, Испания, Бавария, Саксония, Пруссия и Пьемонт выступили против Австрии.
 Франция получает капитуляцию от Турции, расширившую привилегии французов.
 Надир повёл войска в Мавераннахр. Он вступил в Балх, подошёл к Чарджоу и переправился на правый берег Амударьи. Абулфайз изъявил покорность и был оставлен ханом, но правителем (аталыком) Бухары стал Мухаммед-Хаким-бий (из узбекского племени мангытов). Надир двинулся на Хорезм. Ильбарс-хан Хивинский оказал сопротивление, но был взят в плен и убит. Надир оставил в Хиве гарнизон и своего наместника.
 Правители северо-востока Среднего жуза, в том числе хан Аблай, приняли русское подданство.
 Вооружённые отряды сикхов борются с мусульманами, захватывают города и целые районы Пенджаба.
 Голландцы начали зверские преследования китайских купцов и ремесленников на острове Ява. Восстание китайцев и местных жителей на Яве против голландцев и местных феодалов.
 Первое упоминание Луганска.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1740 году.
 Уильям Смелли, шотландский историк, энциклопедист, составитель и главный редактор первого издания «Британской энциклопедии» (ум. 1795).
 17 февраля — Орас Бенедикт де Соссюр, швейцарский естествоиспытатель, один из основоположников описательной геологии, ботаник, альпинист.
 29 (18) февраля — Фома Фомич Мекензи (ум. 1786), адмирал, основатель Севастополя.
 18 мая — Николай Петрович Архаров (ум. 1814), российский государственный деятель, генерал от инфантерии; получил особенную известность за деятельность на посту московского обер-полицмейстера.
 28 (17) мая — Федот Иванович Шубин (ум. 1805), наиболее значительный русский скульптор XVIII века, представитель классицизма.
 2 июня — Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, известный как маркиз де Сад (ум. 1814), писатель и философ.
 27 июля — Жанна Барре, французская путешественница, первая женщина, совершившая кругосветное путешествие.
 10 августа – Сэмуел Арнолд, английский композитор.
 23 августа — у племянницы императрицы Анны Иоанновны Анны Леопольдовны и её супруга Антона Ульриха Брауншвейгского родился наследник престола сын Иван, будущий император Иван Антонович.
 26 августа — Жозеф-Мишель Монгольфье (ум. 1810), старший из двух братьев Монгольфье, изобретателей воздушного шара (1783).
 21 (10) сентября — Иван Иванович Лепёхин (ум. 1802), учёный-энциклопедист, путешественник, естествоиспытатель, лексикограф, академик Петербургской академии наук.
 23 сентября — японская императрица Го-Сакурамати (ум. 1813), последняя из восьми женщин, когда-либо восходивших на императорский престол Японии.
 16 декабря — Георг Магнус Спренгтпортен (ум. 1819), шведский военачальник и политический деятель, перешедший на российскую службу, генерал-губернатор Финляндии в 1808—1809 годах.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1740 году.
 6 февраля — папа римский Климент XII (р. 1652).
 31 мая — Фридрих Вильгельм I, король Пруссии.
 8 июля (27 июня) — государственные деятели Артемий Петрович Волынский, Андрей Фёдорович Хрущёв и архитектор Пётр Михайлович Еропкин, казнены за выступление против бироновщины.
 20 октября — Карл VI, император Священной Римской империи, король Чехии и король Венгрии с 1711 года (род. 1685).
 28 (17) октября — Анна Иоанновна, российская императрица (с 1730) из династии Романовых, вторая дочь царя Ивана V и Прасковьи Фёдоровны Салтыковой, племянница Петра I (род. 1693).

См. также

Примечания